Stran zajema nogometna moštva, ki so nastopila na Svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1974.

Skupina A

Selektor: Helmut Schön

Selektor: Georg Buschner

Selektor: Zvonimir Rasic

Selektor: Luis Alamos

Skupina B

Selektor: Mario Zagallo

Selektor: Willie Ormond

Trener: Miljan Miljanić

Trener: Blagoje Vidinić

Skupina C

Selektor: Rinus Michels

Trener: George Åby Ericsson

Trener: Roberto Porta

Trainer: Hristo Mladenov

Skupina D

Selektor: Kazimierz Górski

Selektor: Ferruccio Valcareggi

Selektor: Vladislao Cap

Selektor: Antoine Tassy

Svetovno prvenstvo v nogometu 1974
1974